Финн Петерсен (, 28 апреля 1940) — датский шахматист, национальный мастер. 

Неоднократный участник национальных чемпионатов. Лучшего результата добился в 1971 г., когда поделил 1—2 места с О. Якобсеном, но проиграл дополнительный матч. Также был серебряным призером чемпионата Дании 1968 г. 

В составе сборной Дании участник шахматных олимпиад 1968 и 1970 гг., командного первенства Европы 1970 г. и других международных турниров и матчей. 

С 1974 г. выступал за сборную Фарерских островов. В составе этой сборной участвовал в шахматной олимпиаде 1974 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Ф. Петерсена  в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Петерсена  на сайте 365Chess

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам